__БЕЗКН__

Hyainailourinae sp. (UON 84-359) је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду касног еоцена настањивала подручје Африке.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Hyainailourinae sp. (UON 84-359).

Временска распрострањенст врсте Hyainailourinae sp. (UON 84-359) унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара